Ovsjannikovo (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Ovsjannikovo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Ovsjannikovo (district Timski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Ovsjannikovo (district Zjeleznogorski) - dorp in de Russische oblast Koersk